

Cinema 
 Drift – film del 2000 diretto da Quentin Lee
 Drift – film per la televisione del 2006 diretto da Paul W. S. Anderson
 Drift - Cavalca l'onda – film del 2013 diretto da Morgan O'Neill e Ben Nott

Musica 
 Drift – album dei Flotsam and Jetsam del 1995
 The Drift – album di Scott Walker del 2006
 Drift – album di Ken Block del 2008
 Drift – album di Nosaj Thing del 2009
 Drift – album di Buckethead del 2016
 Drift – album dei Tuesday The Sky del 2017

Altro 
 Drifting – tecnica di guida automobilistica